Lamont är ett namn:

Personer med förnamnet
 Lamont Bentley (1973–2005), en amerikansk skådespelare och rappare
 Lamont Coleman (1974–1999), en amerikansk rappare, se Big L
 Lamont Dozier (1941–), en amerikansk låtskrivare, musikproducent och sångare
 LaMont Smith (1972–), en amerikansk före detta friidrottare

Peresoner med efternamnet
 Daniel Lamont (?–1836/1837), en av de tre ursprungliga grundarna av Columbia
 Johann von Lamont (1805–1879), en skotsk-tysk astronom och fysiker
 Robert P. Lamont (1867–1948), en amerikansk republikansk politiker